Нови-Сад 1979 — международный шахматный турнир проходивший с 13 по 30 октября.

Таблица

Литература 
 Шахматный бюллетень, 1980 №5, С. 152—155

Шахматные турниры
Октябрь 1979 года
1979 год в шахматах